Kostelů zasvěcených svatému Jiří je více:

Česko

Hlavní město Praha 
 Bazilika svatého Jiří (Pražský hrad)
 Kostel svatého Jiří (Hloubětín)

Středočeský kraj 
Okres Beroun
 Kostel svatého Jiří (Tmaň)
Okres Kladno
 Kostel svatého Jiří (Libušín)
 Kostel svatého Jiří (Velvary)
 Kostel svatého Jiří (Lukov)
Okres Kolín
 Kostel svatého Jiří (Hradešín)
 Kostel svatého Jiří (Lošany)
Okres Kutná Hora
 Kostel svatého Jiří (Malejovice)
 Kostel svatého Jiří (Pertoltice)
Okres Mělník
 Kostel svatého Jiří (Hradsko)
Okres Mladá Boleslav
 Kostel svatého Jiří (Krnsko)
Okres Nymburk
 Kostel svatého Jiří (Nymburk)
Okres Praha-východ
 Kostel svatého Jiří (Aldašín)
Okres Praha-západ
 Kostel svatého Jiří (Rudná)
 Kostel svatého Jiří (Vrané nad Vltavou)

Jihočeský kraj 
Okres České Budějovice
 Kostel svatého Jiří (Purkarec)
Okres Český Krumlov
 Kostel svatého Jiří (Blansko)

Plzeňský kraj 
Okres Domažlice
 Kostel svatého Jiří (Kout na Šumavě)
 Kostel svatého Jiří (Semněvice)
Okres Klatovy
 Kostel svatého Jiří (Strážov)
Okres Plzeň-jih
 Kostel svatého Jiří (Buková)
 Kostel svatého Jiří (Hradec)
Okres Plzeň-město
 Kostel svatého Jiří (Malesice)
 Kostel svatého Jiří (Plzeň)
Okres Plzeň-sever
 Kostel svatého Jiří (Kostelec)
 Kostel svatého Jiří (Luková)
Okres Tachov
 Kostel svatého Jiří (Černošín)
 Kostel svatého Jiří (Přimda)

Karlovarský kraj 
Okres Cheb
 Kostel svatého Jiří (Hazlov)
Okres Karlovy Vary
 Kostel svatého Jiří (Bečov nad Teplou)
Okres Sokolov
 Kostel svatého Jiří (Horní Slavkov)

Ústecký kraj 
Okres Děčín
 Kostel svatého Jiří (Chřibská)
 Kostel svatého Jiří (Jiříkov)
Okres Litoměřice
 Kostel svatého Jiří (Malešov)
Okres Louny
 Kostel svatého Jiří (Panenský Týnec)
 Kostel svatého Jiří (Soběchleby)
Okres Most
 Kostel svatého Jiří (České Zlatníky)

Liberecký kraj 
Okres Česká Lípa
 Kostel svatého Jiří (Dobranov)
 Kostel svatého Jiří (Chlum)
Okres Jablonec nad Nisou
 Kostel svatého Jiří (Jenišovice)
Okres Semily
 Kostel svatého Jiří (Karlovice)

Královéhradecký kraj 
Okres Hradec Králové
 Kostel svatého Jiří (Hněvčeves)
 Kostel svatého Jiří (Hrádek)
 Kostel svatého Jiří (Loučná Hora)
Okres Jičín
 Kostel svatého Jiří (Hřídelec)
 Kostel svatého Jiří (Psinice)
 Kostel svatého Jiří (Radim)
Okres Náchod
 Kostel svatého Jiří (Jasenná)
Okres Rychnov nad Kněžnou
 Kostel svatého Jiří (Javornice)
 Kostel svatého Jiří (Kostelec nad Orlicí)
Okres Trutnov
 Kostel svatého Jiří (Dolní Branná)

Pardubický kraj 
Okres Chrudim
 Kostel svatého Jiří (Tři Bubny)
 Kostel svatého Jiří (Voletice)
Okres Pardubice
 Kostel svatého Jiří (Vápno)
Okres Svitavy
 Kostel svatého Jiří (Kunčina)
 Kostel svatého Jiří (Mikuleč)
 Kostel svatého Jiří (Pomezí)
Okres Ústí nad Orlicí
 Kostel svatého Jiří (Dolní Čermná)
 Kostel svatého Jiří (Horní Heřmanice)
 Kostel svatého Jiří (Kunvald)
 Kostel svatého Jiří (Radhošť)
 Kostel svatého Jiří (Svatý Jiří)
 Kostel svatého Jiří (Třebovice)

Kraj Vysočina 
Okres Pelhřimov
 Kostel svatého Jiří (Božejov)
 Kostel svatého Jiří (Lhotice)
 Kostel svatého Jiří (Řečice)
 Kostel svatého Jiří (Věžná)

Jihomoravský kraj 
Okres Blansko
 Kostel svatého Jiří (Bořitov)
 Kostel svatého Jiří (Kochov)
 Kostel svatého Jiří (Velké Opatovice)
Okres Brno-venkov
 Kostel svatého Jiří (Čebín)
 Kostel svatého Jiří (Olší)
 Kostel svatého Jiří (Ořechov)
Okres Břeclav
 Kostel svatého Jiří (Klentnice)
 Kostel svatého Jiří (Kobylí)
 Kostel svatého Jiří (Starovice)
Okres Vyškov
 Kostel svatého Jiří (Moravské Prusy)
Okres Znojmo
 Kostel svatého Jiří (Litobratřice)
 Kostel svatého Jiří (Lubnice)
 Kostel svatého Jiří (Strachotice)
 Kostel svatého Jiří (Štítary)

Olomoucký kraj 
Okres Jeseník
 Kostel svatého Jiří (Jeseník)
Okres Olomouc
 Kostel svatého Jiří (Náklo)
Okres Prostějov
 Kostel svatého Jiří (Pivín)
Okres Přerov
 Kostel svatého Jiří (Bělotín)
 Kostel svatého Jiří (Tovačov)
Okres Šumperk
 Kostel svatého Jiří (Bludov)
 Kostel svatého Jiří (Libina)
 Kostel svatého Jiří (Moravičany)

Moravskoslezský kraj 
Okres Bruntál
 Kostel svatého Jiří (Dětřichov nad Bystřicí)
 Kostel svatého Jiří (Lomnice)
 Kostel svatého Jiří (Pelhřimovy)
Okres Frýdek-Místek
 Kostel svatého Jiří (Brušperk)
 Kostel svatého Jiří (Dobrá)
Okres Nový Jičín
 Kostel svatého Jiří (Lubojaty)
 Kostel svatého Jiří (Mořkov)
 Kostel svatého Jiří (Vrchy)
 Okres Opava
 Kostel svatého Jiří (Třebom)

Zlínský kraj 
Okres Vsetín
 Kostel svatého Jiří (Pozděchov)

Zaniklé kostely 
 Kostel svatého Jiří (Huntířov) – zbořen roku 1969
 Kostel svatého Jiří (Litoměřice)
 Kostel svatého Jiří (Tureč) – zbořen okolo roku 1953
 Kostel svatého Jiří (Slezská Ostrava)

Spoluzasvěceno 
 Kostel svatého Jiří a svatého Jiljí (Kopanina)
 Kostel svatého Jiří a svatého Martina (Martínkovice)

Další země 

 Kostel Saint-Georges de la Villette (Paříž)
 Anglikánský kostel svatého Jiří (Paříž)
 Kostel svatého Jiří (Vendôme)

 San Giorgio ai Tedeschi (Pisa)

 Kostel svatého Jiří (Lod)

 Jákský opatský kostel

 Kostel svatého Jiří (Gliwice-Ostropa)
 Kostel svatého Jiří (Vratislav)

 Kostel svatého Jiří (Tăut)

 Kostel svatého Jiří (Kostoľany pod Tribečom)
 Rotunda svatého Jiří (Nitrianska Blatnica)
 Kostel svatého Jiří (Trnové)
 Rotunda svatého Jiří (Skalica)

 Chrám svatého Jiří (Novi Sad)
 Kostel svatého Jiří (Petrovaradín)
 Kostel svatého Jiří (Topola)
 Kostel svatého Jiří (Užice)

 Cerkev svatého Jiří (Drohobyč)
 Kostel svatého Jiří (Užhorod)

Související články 
 Katedrála svatého Jiří
 Rotunda svatého Jiří
 Kaple svatého Jiří

Externí odkazy